Az 1990–1991-es magyar női röplabdabajnokság a negyvenhatodik magyar női röplabdabajnokság volt. A bajnokságban (az Újpesti Dózsa női szakosztályának megszűnése miatt) tizenkilenc csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-19. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-8. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-8. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-18. helyért.

A Szegedi Építők Spartacus új neve Szegedi DRE lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Vasas SC–Alba Volán 3:0, 3:0 és Tungsram SC–Debreceni VSC 3:0, 3:0 és BVSC-Miriad–Proton-Ganz Danubius 3:0, 3:2 és Eger SE–BSE-Taverna 3:0, 3:2

Elődöntő: Vasas SC–Eger SE 3:2, 1:3, 0:3, 3:0, 0:3 és Tungsram SC–BVSC-Miriad 3:2, 1:3, 2:3, 0:3

Döntő: BVSC-Miriad–Eger SE 1:3, 3:1, 1:3, 0:3

3. helyért: Vasas SC–Tungsram SC 1:3, 3:1, 2:3, 1:3

5–8. helyért: BSE-Taverna–Alba Volán 3:0, 3:1 és Proton-Ganz Danubius–Debreceni VSC 3:1, 1:3, 3:2

5. helyért: BSE-Taverna–Proton-Ganz Danubius 3:1, 2:3, 3:0

7. helyért: Debreceni VSC–Alba Volán 3:0, 3:1

9–12. helyért

13–18. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1992
Nemzeti Sport 1991.02.23., 02.24. (alapszakasz)

Női röplabdabajnokság évei
Magyarnoiroplabdabajnoksag
Magyarnoiroplabdabajnoksag